Catriona Le May Doan – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio canadese
 Jack Doan – ex arbitro di wrestling statunitense
 Leighann Doan – ex cestista canadese
 Ritsu Dōan – calciatore giapponese, centrocampista
 Shane Doan – hockeista su ghiaccio canadese